Gminy w USA:
 Dodds (ang. Dodds Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Dodds (ang. Dodds Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Osoby:
 Eric Dodds (1893-1979) – irlandzki filolog klasyczny